Килиан:

Имя 
 Килиан (VII век) — христианский святой, апостол Франконии.
 Килиан Альбрехт (род. 1973) — болгарский и австрийский горнолыжник.
 Килиан Ирландский (VII век) — игумен, католический святой.
 Килиан Стобеус (1690—1742) — шведский врач, профессор естествознания, медицины и философии, историк, преподаватель истории.

Фамилия 
 Килиан, Виктор (1891—1979) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Килиан, Дьёрдь (1907—1943) — венгерский антифашист, спортсмен, редактор и эсперантолог.
 Килиан, Изот (1924—1986) — немецкая актриса.
 Килиан, Иржи (род. 1947) — хореограф и танцовщик чешского происхождения.
 Килиан, Лукас (1579—1637) — немецкий рисовальщик и гравёр.
 Килиан, Ян (1811—1884) — лютеранский пастор.

Прочее 
 Санкт-Килиан — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

См. также 
 Киллиан